Az 1974-es US Open női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte aki három szettben diadalmaskodott az ausztrál Evonne Goolagong ellen.

Kiemeltek 

 - </li>
  Billie Jean King (Bajnok)</li>
 - </li>
  Kerry Melville (Negyeddöntős)</li>
  Evonne Goolagong (Döntős)</li>
  Rosie Casals (Negyeddöntős)</li>
  Virginia Wade (Második kör)</li>
  Lesley Hunt (Negyeddöntős)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1974 a teniszben